Monascaceae är en familj av svampar. Monascaceae ingår i klassen Eurotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Monascaceae